Little Charmers ist eine kanadisch-amerikanische Animationsserie, die seit 2015 produziert wird. Zu der Serie wurden außerdem mehrere Spielzeuge, Plüschfiguren und Spiele veröffentlicht.

Handlung 
Die Serie dreht sich um die Mädchen Hazel, Posie und Lavender, die über Zauberkräfte verfügen. Sie leben in einer Welt voller Fabelwesen und Magie und befinden sich selber noch als „Zaubersternchen“ in Ausbildung. Dies führt daher öfter zu Missgeschicken und Schwierigkeiten. Gemeinsam lösen sie aber durch Zusammenhalt, Kreativität und Geschick ihre Probleme.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2015 von Atomic Cartoons, Nelvana und Spin Master Studios in Kanada und den Vereinigten Staaten produziert. Dabei sind bisher 45 Doppelfolgen entstanden.

Erstmals wurde die Serie am 12. Januar 2015 auf Treehouse TV ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 8. Juni 2015 auf Nickelodeon statt. Weitere Ausstrahlungen erfolgten ebenfalls auf Nick Jr. Deutschland. Zudem wurde die Serie auf DVD veröffentlicht.

Episodenliste

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie (Treehouse TV)